Le  Rallye de Finlande est la  du Championnat du monde des rallyes 2016.

Ce rallye de Finlande se court autour de la ville de Jyväskylä sur 24 spéciales de .

Le rallye est remporté par le pilote britannique Kris Meeke sur Citroën DS3 WRC.

Résultats

Classement final 

 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).

Spéciales chronométrées 

* : spéciale télévisée attribuant des points aux trois premiers pilotes

Classement au championnat après l'épreuve

Classement des pilotes 

Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.

Classement des constructeurs 
Les points sont accordés aux 10 premiers classés.

Lien externe

Notes et références 

Sport en Finlande en 2016
Rallye de Finlande
Finlande
Sport en juillet 2016